Fotografia społeczna, fotografia socjologiczna - rodzaj fotografii rejestrującej zjawiska społeczne, przedstawiając je w krytycznym świetle. Twórcą fotografii społecznej był John Thompson.

Fotografia